Băneasa (wijk), een wijk in Boekarest
 Aurel Vlaicu International Airport (vroeger Băneasa Airport), een vliegveld bij Boekarest 
 Băneasa (Constanța), een plaats in Constanța
 Băneasa (Galați), een plaats in Galați
 Băneasa (Giurgiu), een plaats in Giurgiu
 Băneasa (Neamț), een plaats in Neamț
 Băneasa (Teleorman), een plaats in Teleorman